Luana puede hacer referencia a:

 Luana (Iowa), ciudad de Iowa, Estados Unidos
 Luana, cantante italiana y cofundadora de la banda Belladonna
 Luana (mitología), personaje de la mitología romana
 Luana de Orange-Nassau, Condesa de Orange-Nassau
 Luana Bertolucci Paixão, conocida como Luana, futbolista brasileña
 Luana Persíncula, cantante uruguaya
 Luana, novela de Alan Dean Foster
 Luana, personaje ficticio del Universo Pokémon